Le tournoi de tennis de Bali est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1994, classée en catégorie Tier IV, se dispute à Surabaya du 7 au .

Elena Pampoulova remporte le simple dames. En finale, elle bat Ai Sugiyama, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Yayuk Basuki et Romana Tedjakusuma.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bali
 Saison 1994 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1994
Bali
Sport en Indonésie en 1994
Tennis en novembre 1994